Фриско ():

Населённые пункты

Фриско (Техас)

Сан-Франциско (Калифорния) также сокращённо называют Фриско.

Культура и СМИ
 — фильм 1932 года
 — фильм 1935 года
 — песня Мемфис Минни — фильм 1943 года'' — фильм 1979 года

Фамилия
 — американский исполнитель водевилей
 — пианист JJ Cale Band

См. также